INDP est un sigle pour:
 Institut national du design packaging
 Initiative nationale pour la démocratie et le progrès
 Institut national des études sur la pêche
 Intercultural Network for Development and Peace